
Molekulska formula -{C3H4}- se može odnositi na:

 Ciklopropen
 Propadien
 Metilacetilen